Ženská čtyřhra J&T Banka Ostrava Open 2020 probíhala ve druhé polovině října 2020. Do deblové soutěže ostravského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu Ostravar Arény nastoupilo šestnáct párů. Jednalo se o premiérový ročník turnaje, konaného jako náhrada za zrušené Zhengzhou Open. 

Vítězem se stal první nasazený belgicko-běloruský pár Elise Mertensová a Aryna Sabalenková, který ve finále zdolal kanadsko-brazilskou dvojici Gabriela Dabrowská a Luisa Stefaniová po dvousetovém průběhu 6–1 a 6–3. Obě šampionky si do žebříčku WTA připsaly 470 bodů a získaly čtvrtou společnou společnou trofej. Mertensová vybojovala jubilejní desátý deblový titul na okruhu WTA Tour a pro Sabalenkovou to bylo čtvrté takové turnajové vítězství. Běloruská tenistka díky vítězství v ostravské dvouhře zkompletovala první kariérní „double“, tedy vítězství na jednom turnaji ve dvouhře i ve čtyřhře.

Nasazení párů 
  Elise Mertensová /  Aryna Sabalenková (vítězky)
  Barbora Krejčíková /  Kateřina Siniaková (semifinále, odstoupily)
  Bethanie Matteková-Sandsová /  Barbora Strýcová (čtvrtfinále)
  Kirsten Flipkensová /  Demi Schuursová (semifinále)

Pavouk

Odkazy

Reference

Externí odkazy 

Ostrava Open
Tenis v Česku v roce 2020
WTA Tour 2020